Žiželice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Žiželice (okres Louny)
 Žiželice (okres Kolín)